Libanotis gracilis är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Libanotis gracilis ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gracilis